Franciszek Zieliński (1876–1954) – generał brygady Wojska Polskiego
 Franciszek Zieliński (1893–?) – podoficer Wojska Polskiego., kawaler VM
 Franciszek Zieliński (1880–1966) – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1928–1930)
 Franciszek Zieliński (1915–1975) – muzyk i prawnik